Mushtaq Ahmed (1932–2011) – pakistański hokeista na trawie, mistrz olimpijski
 Mushtaq Ahmed (ur. 1956) – pakistański hokeista na trawie, mistrz olimpijski